Société à responsabilité limitée (abgekürzt SARL, S.à r.l. oder Sàrl) ist der Name folgender Rechtsformen von Kapitalgesellschaften in französischsprachigen Ländern:

 Société à responsabilité limitée (Frankreich) in Frankreich
 Société à responsabilité limitée (Luxemburg) in Luxemburg
 Société à responsabilité limitée (Marokko) in Marokko
 Société à responsabilité limitée in der Schweiz, siehe Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Schweiz)

Siehe auch:

 Société coopérative à responsabilité limitée, Rechtsform in Belgien
 Società a responsabilità limitata, Rechtsform in Italien
 Sociedad de responsabilidad limitada, Rechtsform in spanischsprachigen Ländern